Els mil·lerètids (Millerettidae) són una família extinta de sauròpsids anàpsids que visqueren a Sud-àfrica durant el Permià (etapes del Capitanià al Changxingià). Eren petits i potser insectívors, i similars als llangardaixos moderns en aparença i en estil de vida.

El següent cladograma mostra la posició filogenètica de Millerettidae, d'acord amb Ruta et al., 2011.

Referències

Enllaços externs 
 Millerettidae en el web del Museu de Paleontologia de la Universitat de Califòrnia en Berkeley. 
 Millerettidae en el web "Paleobiology Database" ("Base de dades de paleobiologia"). 

Diàpsids
Sauròpsids del Permià